Die Tippeligaen 2011 war die 67. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 21. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 18. März 2011 und endete am  27. November 2011.

Modus 
Die sechzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 30 Spiele absolvierte. Absteigen mussten die Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16.

Teilnehmer

Saisonverlauf 
Am 7. Spieltag waren fünf Mannschaften mit jeweils 13 Punkten gleichauf. Bis dahin gab es sechs verschiedene Tabellenführer. Titelverteidiger Rosenborg Trondheim legte einen Fehlstart hin. Das Team hatte nach vier Spielen lediglich 1 Punkt auf dem Konto und belegte zu diesem Zeitpunkt einen Abstiegsplatz. Rosenborg erholte sich aber und lag nach der Hinrunde auf dem 5. Platz.

Molde FK übernahm am 12. Spieltag erstmals die Tabellenführung und gab diese nach dem 14. Spieltag nicht mehr ab. Verfolger Tromsø IL konnte lange mithalten und den Abstand zur Spitze auf sechs Punkten halten. Als am 25. Spieltag Tromsø zuhause mit 0:2 gegen Molde unterlag, war der erste Verfolger abgeschüttelt. Am 28. Spieltag verlor der zweite Verfolger Rosenborg Trondheim zuhause mit 3:6 gegen Brann Bergen. Damit war die erste Meisterschaft um Trainer Ole Gunnar Solskjaer entschieden. Mit fünf Punkten Rückstand wurde Tromsø IL Vizemeister. Weitere vier Punkte dahinter landete Titelverteidiger Rosenborg Trondheim auf dem dritten Platz.

Mit Start Kristiansand musste auch Aufsteiger Sarpsborg 08 FF die Tippeligaen verlassen. Beide Teams standen ab dem 17. Spieltag auf den beiden Abstiegsrängen. Die beiden anderen Aufsteiger Fredrikstad FK und Sogndal Fotball konnten sich am vorletzten bzw. drittletzten Spieltag retten.

Der 9. Spieltag wurde vom 22./23. Mai 2011 auf den Sommer verschoben, da die Spieler in den Streik traten. Der 17. Spieltag vom 24. Juli 2011 wurden wegen der terroristischen Anschläge auf den Spätsommer verlegt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Stadien/Zuschauer 

Insgesamt besuchten 1.917.671 Zuschauer die Spiele in der Saison. Umgerechnet auf 240 Spiele entspricht dies einem Schnitt von 7.990 Zuschauern pro Spiel.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Norwegischer Fußballverband (norweg.)
 www.weltfussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011
Eliteserien-Saison (Fußball)